Música: subgènere del punk anomenat Rock Against Communism
 Periodisme: la societat cooperativa catalana de ràdio Ràdio Associació de Catalunya